Pénz beszél – 1940-ben bemutatott magyar film
Pénz beszél (Money Talks) – 1997-ben bemutatott amerikai akcióvígjáték
Pénz beszél (Two for the Money) – 2005-ben bemutatott amerikai sportdráma
A pénz beszél – a Született feleségek 2009-ben bemutatott epizódja